Ibrahim Koroma (ur. 1973) – sierraleoński piłkarz, uczestnik Pucharu Narodów Afryki 1994 i 1996
 Ibrahim Koroma (ur. 1989) – sierraleoński piłkarz, zawodnik m.in. DC United i Trelleborgs FF